Virus mortal se poate referi la:
 Virus mortal (miniserial din 1994) (The Stand)
 Virus mortal (miniserial din 2020) (The Stand)